Олымчик (река) — река, правый приток реки Олым.
 Олымчик (Липецкая область) — исчезнувший населённый пункт в Тербунском районе Липецкой области.